Херсонская агломерация — городская агломерация на территории Херсонской области. Суммарная численность населения агломерации — 443 000 чел. (2014 год), 425 000 чел. (2001 год).

Состав 
 города (327 804 чел, 2019 год):
 Херсон (289 096, 2019 год)
 Алёшки (24 639, 2019 год)
 Голая Пристань (14 069, 2019 год)
 Белозёрский район
 посёлки (37 300 чел.):
 Белозёрка
 Камышаны
 Зеленовка
 Антоновка
 Надднепрянское
 сёла Херсонского горсовета и Белозёрского района (19 200 чел.)

Экономическая специализация: машиностроение (в том числе судостроение, сельскохозяйственное), химическая, нефтеперерабатывающая, пищевая, лёгкая промышленность.

См. также 
 Городские агломерации Украины

Херсонская область